NIX eller Nix kan syfta på:

 NIX-adresserat – ett register i vilket privatpersoner kan spärra sina hemadresser mot adresserad direktreklam
 NIX-Telefon – ett privatägt svenskt register i vilket konsumenter kan spärra sina telefonnummer mot oönskade telefonsamtal
 Nix (måne) – en av dvärgplaneten Plutos fem kända månar
 Nix – varunamn för läkemedel med den aktiva substansen permetrin

Personer
 Sunder Nix (1961–), en amerikansk före detta friidrottare
 Jayson Nix (1982–), en amerikansk professionell basebollspelare
 Oskar Nix (1872–1932), finländsk politiker och bankman

Se även
 Nix Lake